Kneidl ist der Familienname folgender Personen:

 Helga Kneidl (* 1939), deutsche Fotografin
 Karl Kneidl (* 1940), deutscher Bühnenbildner, Theaterregisseur und Opernregisseur
 Laura Kneidl (* 1990), deutsche Autorin von Fantasy- und Liebesromanen 
 Michael Kneidl (* 1966), deutscher Designer und Hochschullehrer
 Sören Kneidl (* 1989), deutscher Schauspieler